

Astronomia 
  Ind – abbreviazione della costellazione dell'Indiano

Codici 
 IND – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Indianapolis, Stati Uniti d'America
 ind – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua indonesiana
 IND – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'India